Список предводителей дворянства грузинских губерний Российской Империи.

К 1917 году дворянские собрания существовали только в двух грузинских губерниях — Тифлисской и Кутаисской. В Батумской и Карсской областях, а также Закатальском и Сухумском округах дворянские собрания не существовали.

Предводители дворянства Тифлисской губернии 
Предводители дворянства Грузинской (с 10 мая 1841 года — Грузино-Имеретинской, с 28 февраля 1847 года — Тифлисской) губернии

Предводители дворянства Кутаисской губернии

Уездные предводители дворянства

Уезды Кутаисской губернии 
Данные о наличии на 1896 год уездных предводителей Зугдидского, Лечхумского и Сенакского уездов отсутствуют.
 Кутаисский уезд — на 1896 год — прапорщик милиции князь Давид Отиевич Нижарадзе
 Озургетский уезд — на 1896 год — поручик милиции князь Семён Давидович Гугунава
 Рачинский уезд — на 1896 год — прапорщик милиции Симон Георгиевич Джапаридзе
 Шорапанский уезд — на 1896 год — вакансия

Уезды Тифлисской губернии 
Данные о наличии на 1896 год уездных предводителей Ахалкалакского, Ахалцихского и Тионетского уездов отсутствуют.
 Борчалинский уезд — на 1896 год — вакансия
 Горийский уезд — на 1896 год — губернский секретарь Иван Давидович Сулханов
 Душетский уезд — на 1896 год — прапорщик милиции  князь Леван Георгиевич Багратион-Мухранский
 Сигнахский уезд — на 1896 год — камер-юнкер, статский советник князь Иван Рамазович Андроников
 Телавский уезд — на 1896 год — отставной генерал-майор князь Дмитрий Соломонович Макаев
 Тифлисский уезд — на 1896 год — отставной подполковник артиллерии князь Евгений Григорьевич Бебутов

Комментарии

Примечания

Источник
 
 

Дворянство Грузии